

Topônimos do Brasil 
Municípios
 Sertãozinho (São Paulo)
 Sertãozinho (Paraíba)

Localidades
 Sertãozinho (Icatu), povoado no Maranhão
 Sertãozinho (Itapema), bairro em Santa Catarina

Clubes 
 Sertãozinho Futebol Clube
 Sertãozinho Hóquei Clube

 

Desambiguações de topônimos